Osoby:
 Benjamin Baroche – francuski aktor
 Christiane Baroche – francuska pisarka
 Ernest Baroche – francuski polityk
 Pierre Jules Baroche – francuski polityk

Zobacz też:
 La Baroche